La Diva Aux Pieds Nus (em português A Diva dos Pés Descalços) é o terceiro disco da intérprete caboverdeana Cesária Évora, editado em 1988.

Canções
"Bia Lulucha"
"Destino negro"
"Passeio Samba"
"Frutu proibido"
"Lucy"
"Traz d'horizonte"
"Despidida de Immigrante"
"Cabo Verde Terra Estimada"

Ligações externas 
Album á cesaria.info 

Álbuns de Cesária Évora
Álbuns de estreia de 1988